Stresemannstraße steht für:
 Stresemannstraße (Berlin)
 Stresemannstraße (Bremen)
 Stresemannstraße (Bremerhaven)
 Stresemannstraße (Düsseldorf)
 Stresemannstraße (Hamburg)
 Stresemannstraße (Lübeck)
 Stresemannstraße (Lüneburg)
 Stresemannstraße (Quedlinburg)
 Stresemannstraße (Bad Nauheim)

Siehe auch:

 Stresemannallee